La Rançon de la peur (The Plunderers) est un film américain réalisé par Joseph Pevney, sorti en 1960 ;
 La Rançon de la peur (Milano odia : la polizia non può sparare) est un film italien réalisé par Umberto Lenzi, sorti en 1974 ;
 La Rançon de la peur (Ärztin in Angst) est un téléfilm allemand réalisé par Bruce Seth Green, diffusé en 1995.